Ester Sofia Pereira dos Santos Alves (nascido em 22 de julho de 1981) é um ex-ciclista profissional português. Alves era especialista em ciclismo de estrada.

Ciclistas de Portugal
Naturais de Vila do Conde